LBM peut désigner : 
 Location-Based Multicast
 Laboratoire de biologie médicale
 Éditions LBM
 Le Bon Matos, chaîne YouTube de bricolage et de test d’outillage à destination des bricoleurs amateurs